Александр Фёдорович Савельев (1921—1945) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Александр Савельев родился 15 июня 1921 года в селе Ивановка Старомайнский район Ульяновская область. В 13 лет он переехал к брату в поселок Решетиху Горьковской области (ныне — Володарский район Нижегородской области). После окончания восьми классов школы работал слесарем. В декабре 1941 года Савельев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 году он окончил Хабаровское пехотное училище. С июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был ранен.

К июлю 1944 года лейтенант Александр Савельев командовал 6-й ротой 745-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Украинской ССР. 23 июля 1944 года в бою под городом Яворов Львовской области рота Савельева атаковала противника и захватила его позиции, при этом практически не имея потерь. 25 июля она переправилась через Днестр и захватила плацдарм на его берегу, отразив 5 контратак противника. 27 июля 1944 года во время боя за Станислав Савельев лично уничтожил 4 пулемётных расчёта противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Александр Савельев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как в последующих боях получил тяжёлое ранение, от которого умер в госпитале 9 мая 1945 года. Похоронен в городе Добржиш в Чехии.

Награды 
Удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Память 

 В честь Савельева названа улица и установлен бюст в Решетихе.                                                                                                                                               

 Бюст Савельева установлен на Аллее Героев в посёлке Старая Майна.

Примечания

Литература 
 
 За Отчизну, свободу и честь! Книга 5. Горький, 1978.
 

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Умершие от ран
Похороненные в Чехии